Antonio Lucifero (?-1521) – vescovo cattolico italiano
 Antonio Lucifero (1830-1899) – politico italiano